Włóczęga – osoba tułająca się po świecie, często trudniąca się żebractwem
 Włóczęga – wędrówka po świecie bez jasno określonego celu

Tytuły dzieł 
 Włóczęga – film z 1915 roku
 Włóczęga – film z 1951 roku

Inne 
 Włóczęga – dawny stopień harcerski